

События 

 Впервые упоминается город Амстердам, первоначально рыбачий посёлок.
 Основан Даугавпилс (вначале как крепость Ордена меченосцев Динабург, позже был известен как Двинск) — ныне второй по величине город в Латвии.
 В Регенсбурге начато строительство собора.
 Пржемысл Отакар II объявлен предателем за отказ вернуть королю Германии Рудольфу I земли, захваченные в период междуцарствия 1247-1273 годов.
 Появились первые очки.
 Алхимик Раймунд Луллий синтезировал диэтиловый эфир
 Во Франции введено клеймение золотых изделий.
 Мариниды совершили нападение на христианские владения на Пиренейском полуострове.
Вторжение мамлюков в Киликийскую Армению. 
 Трое генуэзских купцов (в том числе Марко Поло) добрались до летней резиденции Хубилая в Шанду. В Китае Марко Поло провёл 17 лет.
 14 июня — Битва при Хове: Вальдемар, король Швеции, потерпел поражение от своего брата Магнуса.
 1275—1290 — Король Швеции Магнус I Ладулос (1240—1290).
 8 октября — Битва при Роналдсвэе: шотландские войска в решающей битве побеждают короля Мэна Годреда Магнуссона, прочно установив шотландское господство на острове.
 Элеонора де Монфор захвачена пиратами по приказу Эдуарда I, чтобы не допустить её женитьбы на Лливелине ап Грифиде, принце Уэльса; она используется в качестве козыря в течение следующих лет, в попытках Эдуарда подчинить Лливелина и Уэльс.
 Сиккэн Ходзё Токимунэ приказал перебить новых монгольских послов, явившихся с требованием подчиниться власти великого хана.
 1275 — Император Китая Гун-цзун.
 Константинопольским патриархом стал Иоанн XI Векк.
 Золотая Орда при Менгу-Тимуре совершает поход на Литву.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1275 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1275 году
 17 июня — Аргун-ака, монгольский наместник в Иране.
 15 августа — Лоренцо Тьеполо, дож Венеции.
 Алан Дорвард, шотландский граф.
 Годред Магнуссон, король острова Мэн.
 Жюльен Гранье, сеньор Сидона (1239—1260).
 Серапион Печерский, русский церковный деятель и писатель, архимандрит Киево-Печерского монастыря, епископ Владимирский (1275).
 Раймунд де Пеньяфорт, генерал доминиканского ордена.

См. также

Примечания